Лангбен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лангбен, Карл (1901—1944) — немецкий адвокат, участник заговора против Гитлера.
 Лангбен, Юлиус (1851—1907) — немецкий поэт, политический публицист консервативно-националистического направления.